Leonardo Gabriel „Leo” Suárez Vera (ur. 30 marca 1996 w San Martín) – argentyński piłkarz z obywatelstwem hiszpańskim występujący na pozycji skrzydłowego, od 2022 roku zawodnik meksykańskiego Santosu Laguna.

Bibliografia 
 
 

Argentyńscy piłkarze
Hiszpanie pochodzenia argentyńskiego
Piłkarze CA Boca Juniors
Piłkarze Villarrealu CF
Piłkarze Realu Valladolid
Piłkarze RCD Mallorca
Piłkarze Club América
Piłkarze Santos Laguna
Ludzie urodzeni w San Martín (Buenos Aires)
Urodzeni w 1996
Mistrzowie Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej 2015
Mistrzowie Ameryki Południowej U-17 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-17 w Piłce Nożnej 2013
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-17 w Piłce Nożnej 2013